Marquette Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Marquette Township (Kansas)
 Marquette Township (Mackinac County, Michigan)
 Marquette Township (Marquette County, Michigan)